Соревнования по бегу на 5000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 2 и 5 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в беге на 5000 метров являлась Хеллен Обири из Кении.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 15.22,00. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 42. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Хеллен Обири — как действующая чемпионка мира
 Сифан Хассан — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 5 спортсменок в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 29 легкоатлеток.

Финал 

Финал в беге на 5000 метров у женщин состоялся 5 октября 2019 года. В отсутствие Сифан Хассан, выигравшей в Дохе дистанции 1500 и 10 000 метров, фаворитом считалась кенийка Хеллен Обири. Действующая чемпионка мира со старта возглавила забег, диктуя соперницам свой темп. Справиться с ним смогли лишь её соотечественницы, немка Констанце Клостерхальфен и две спортсменки из Эфиопии. На последнем круге и они оказались бессильны против финишного ускорения Обири. Кенийская бегунья защитила титул чемпионки мира и установила новый рекорд соревнований — 14.26,72. Серебряную медаль завоевала Маргарет Кипкембой, бронзовую — Констанце Клостерхальфен.

По уровню показанных результатов забег стал одним из лучших в истории. 11 из 15 участниц установили личные рекорды, первые 13 из них пробежали быстрее 15 минут.

Примечания

Ссылки 
 

бег